Кириловский сельский совет — входит в состав Красноградского района Харьковской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Кирилловка.

История 
 1920 — дата образования.

Населённые пункты совета 

 село Кирилловка 
 село Высокое 
 село Светлое 
 село Червоное

Примечания 

Местные советы (Красноградский район)